Серге́й Груше́вский:
 Грушевский, Сергей Григорьевич (1892—1937) — украинский историк, общественный и политический деятель.
 Грушевский, Сергей Фёдорович (1830—1901) — действительный статский советник, профессор русской словесности в Царстве Польском, отец Михаила Грушевского.